The Power of Love ou Power of Love peut faire référence à plusieurs œuvres :

Cinéma 

 The Power of Love, un film américain de Joseph A. Golden, sorti en 1911 ;
 The Power of Love, un film américain d'Allan Dwan, sorti en 1912 ;
 The Power of Love, un film américain de Nat G. Deverich et , sorti en 1922 ;
 Power of Love, titre attribué en Allemagne pour la sortie du film Amour et Mensonges de Lasse Hallström, sorti en 1995 ;
 The Power of Love, un court-métrage de Rick Amundson en 2003 ;
 The Power of Love, un film de Tyler Maddox en 2013 ;
 The Power of Love, un court-métrage de Enrico Saller en 2020 ;

Télévision 

 The Power of Love, un épisode de la série Degrassi: La Nouvelle Generation (2004)
 The Power of Love, un épisode de la série Newport Beach (2005)

Musique

Albums 

  un album de  (1967) ;
 Power of Love, un album de Arlo Guthrie (1981) ;
 , un album de Captain Sensible (1983) ;
 , un album de Luther Vandross (1991) ;
 The Power of Love, un EP de Luke Vibert (1998) ;
 , un album de Fish Leong (2003) ;
 Power of Love, ou , un album de Harry and the Potters (2006) ;
 , un album de Sam Bailey (2014)
 , la tournée accompagnant l'album en 2015.

Chansons 

 The Power of Love, une composition de Percy Grainger (1930) ;
 , une chanson de The Everly Brothers (1966) ;
 The Power of Love, une composition de Ray Conniff (1970) ;
 , une chanson de  sur  (1973), reprise par Martha Reeves (1974) ;
 Power of Love, une chanson de Mahavishnu Orchestra, issu de leur album Apocalypse (1974) ;
 Power of Love, une chanson de Gary Wright, from the album (1975) ;
 The Power of Love, une chanson de 10cc sur leur album Ten Out of 10, dans la version américaine (1981) ;
 The Power of Love, une chanson de Jennifer Rush sur  (1984) ;
 , une compilation sortie en (2000) ;
 The Power of Love, une chanson de Frankie Goes to Hollywood sur Welcome to the Pleasuredome (1984) ;
 , une chanson de Charley Pride (1984) ;
 The Power of Love, une chanson de Huey Lewis and the News sur Back to the Future: Music from the Motion Picture Soundtrack (1985) ;
 , une chanson de Deee-Lite (1990) ;
 , une chanson de Luther Vandross sur son album du même titre (1991) ;
 Power of Love, une chanson de Judy and Mary (1993) ;
 Power of Love, une chanson de  (1993) ;
 The Power of Love, une chanson de Corona (1997) ;
 The Power of Love, une chanson interprétée par Jennifer Cihi pour la franchise Sailor Moon sur l'album  (1999) ;
 The Power of Love, une chanson écrite par  et interprétée par  durant la quatrième saison de American Idol en 2005 ;
 The Power of Love, une chanson de Lunatica, issue de l'album (2006).

Voir aussi 

 , un album du groupe américain de funk (1977) ;
  est un duo entre Janet Jackson et Cliff Richard, issu de l'album Dream Street (1984) ;
 , une chanson de  (1979), reprise par Stephanie Mills (1986) ;
 , une chanson de Rozalla (1991) ;
 , un album live publié par Hillsong Music (1992) ;
 Respect the Power of Love, une chanson de Namie Amuro (1999);
 , un album de Trisha Yearwood (2007) ;
 , une chanson issue de cet album
 , un film indonésien inspiré du  (2018) ;

Références